Vineta steht für:

 Vineta, eine sagenhaft versunkene Stadt an der Ostseeküste
 Swakopmund-Vineta, eine Vorstadt von Swakopmund, Namibia
 Liste von Schiffen mit dem Namen Vineta, ein mehrfach genutzter Schiffsname
 Vineta-Provisorium, eine Aushilfs-Briefmarke des Deutschen Reiches
 Burschenschaft Vineta Heidelberg, eine Studentenverbindung in Heidelberg
 Vineta (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Vineta Verkehrsgesellschaft, ein Verkehrsunternehmen in Kiel
 U-Bahnhof Vinetastraße, U-Bahnhof in Berlin-Pankow
 Vineta (Kartoffel), eine Kartoffelsorte

Kunst, Literatur, Film, Musik:
 Vineta (E. Werner) (1877), Roman von E. Werner alias Elisabeth Bürstenbinder
 Vineta. Die versunkene Stadt, ein Stummfilm von Werner Funck von 1923
 Vineta (Film), ein Spielfilm von Franziska Stünkel von 2006
 Vineta (Chor), ein Hamburger Kinderchor; hat in den 1970er Jahren das Titellied der Sesamstraße gesungen.
 eine Kunstinstallation zur Erinnerung an das ehemalige Dorf Magdeborn (2009), siehe Magdeborn#Vineta auf dem Störmthaler See

Sport:
 WFC Corso 99/Vineta, Fußballverein aus Berlin-Wedding

Sonstiges:

 Ludolf Vineta, Pseudonym des Schriftstellers Ludolf Wienbarg